Шунсуке Накамура () е японски футболист.

Национален отбор 
Записал е и 98 мача за националния отбор на Япония.

Външни препратки 
 National Football Teams
 Japan National Football Team Database

Японски футболисти
Футболисти на ФК Селтик
Футболисти на РКД Еспаньол